Érzékeny búcsú a fejedelemtől, Hankiss Ágnes 1985-ben a Magvető kiadásában megjelent könyve Bethlen Gáborról
 Érzékeny búcsú a fejedelemtől, Vitézy László 1986-ban készült és 1987-ben bemutatott filmje Hankiss Ágnes könyve alapján